Marguerite Durand peut désigner plusieurs personnages féminins remarquables :

 Marguerite Durand (1864-1936), féministe française ;
 Marguerite Durand (1904-1962), linguiste française.

Voir aussi